The Goldbergs může být:
 The Goldbergs (rozhlasový seriál) – americký rozhlasový seriál z let 1929–1946
 The Goldbergs (seriál, 1949) – americký televizní seriál z let 1949–1956, navazující na rozhlasový seriál
 Goldbergovi (v originále The Goldbergs) – americký televizní seriál z roku 2013
 The Goldbergs (film) – americký film režiséra Waltera Harta, odvozený od rozhlasového seriálu